Крутушка, посёлок санатория «Крутушка» (, МФА: ) — жилой массив и бывший посёлок в Авиастроительном районе Казани.

География 
Посёлок расположен на реке Казанка, на крайнем севере Казани, в более чем 20 километрах от центра города.

История 
История посёлка начинается в 1914 году, когда купец Михаил Оконишников выкупил участок земли у Казанской епархии и строит здесь усадьбу; при усадьбе появляются и крестьянские дворы. С 1923 года в посёлке находилась школа-коммуна для сирот, которая сгорела в 1936 году. Затем в посёлке располагались последовательно эвакогоспиталь, противотуберкулёзный санаторий, дом отдыха, и, с 1968 года — санаторий.

До революции Крутушка располагалась на территории Каймарской волости Казанского уезда. С 1927 года в составе Казанского района, затем в составе Юдинского, Высокогорского, Пестречинского и вновь Высокогорского районов. 24 мая 2001 года посёлок был присоединён к Авиастроительному району Казани.

Население

Улицы 

 Дачная (). Начинаясь от южной окраины посёлка, проходит вдоль территории лагеря «Байтик» и кончается пересечением с Центральной улицей. Почтовый индекс — .
 Центральная (). Начинаясь от западной окраины посёлка, после пересечения с Дачной улицей поворачивает на северо-запад; дойдя до санатория «Крутушка», поворачивает на запад и заканчивается у автобусной остановки. Почтовый индекс — .

Транспорт 
Общественный транспорт начал ходить в Крутушку в первой половине 1980-х годов: тогда до посёлка стал ходить ходил маршрут № 100 («железнодорожный вокзал», позднее «улица Халитова» — «посёлок Крутушка»), к которому в 2000-х годах добавился автобус № 163 («посёлок Крутушка» — «театр Камала»). После ввода новой схемы движения автобусов в 2007 году маршруты №№ 100 и 163 получили номера 50 и 78 соответственно. К 2009 году маршрут № 50 был упразднён, а маршрут № 78 к 2012 году был укорочен до Волгоградской улицы (метро «Яшьлек»).

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 2001 году
Исторические местности Казани
Авиастроительный район Казани
Населённые пункты, вошедшие в состав Казани